Roma è la capitale d'Italia. Questo termine può riferirsi anche a:

Aeronautica 
 Roma (1920) – dirigibile progettato da Umberto Nobile in forza al servizio aereo dell'esercito statunitense

Cinema e televisione 
 Roma – film del 1972 diretto da Federico Fellini
Roma – film del 2004 diretto da Adolfo Aristarain
 Roma – serie televisiva del 2005
Roma – film del 2018 diretto da Alfonso Cuarón

Editoria 
 Roma – quotidiano italiano con sede a Napoli
 Roma – romanzo di Émile Zola
 Roma – romanzo di Aldo Palazzeschi
 Roma – elegia di Wilhelm August von Schlegel

Geografia 
 Roma – frazione del comune italiano di Latina
 Roma – frazione del comune italiano di Sasso Marconi, in provincia di Bologna
 Roma – sottofrazione della frazione Budrione del comune di Carpi, in provincia di Modena
 Roma – città del Lesotho
 Roma – frazione della città svedese di Visby, nell'isola di Gotland
 Roma – comune della Romania
 Roma – città dell'Australia
 Roma – città del Texas negli Stati Uniti
 Roma – città del Perù
 Roma – città dello Zambia
Roma 70 – area urbana del Municipio Roma VIII
Colonia Roma – quartiere di Città del Messico
Quartiere Roma – quartiere di Piacenza

Marina 
 Roma (1865) – classe di pirofregate corazzate della Regia Marina
 Roma (1865) – pirofregata corazzata appartenente a detta classe
Roma (1907) – corazzata pluricalibro della Regia Marina, classe Regina Elena
Roma (1912) – nave trasporto mercantile italiana, affondata nel 1940
 Roma (1926) – transatlantico italiano successivamente trasformato nella Aquila
 Roma (1940) – nave da battaglia della Regia Marina, classe Littorio, affondata nel 1943

Musica 
 Roma – opera di Jules Massenet
 Roma – singolo di Maite Perroni del 2019
 Roma – singolo di Vale Lambo del 2020
 Roma - Collettivo Soleluna – album di Jovanotti del 2003

Persone 
 Antonio Roma (1932-2013) – calciatore argentino
 Flavio Roma (1974) – calciatore italiano
 Filippo Roma (1970) – showman italiano
 Nani Roma (1972) – pilota motociclistico e pilota di rally spagnolo
 Sister Roma, pseudonimo di Michael Williams (1962) – drag queen statunitense

Sport 
 Associazione Sportiva Roma – società calcistica di Roma
Roma TV – emittente televisiva satellitare tematica dedicata alla AS Roma
 Hockey Club Roma – società di hockey su prato di Roma
 Rugby Roma Olimpic 1930 – società di rugby a 15 di Roma
 Roma-Napoli-Roma – corsa ciclistica a tappe tenutasi tra il 1902 e il 1961

Storia 
 Roma – la città di Roma nell'evo antico
Roma – divinità dell'antica Roma
 Roma (1808) – dipartimento dell'Impero francese corrispondente all'incirca all'odierno Lazio

Altro 
 Roma – nome proprio femminile di persona
 Roma – stazione della linea verde della metropolitana di Lisbona
 Roma – profumo della casa di moda Laura Biagiotti
 Roma – varietà di riso
 Roma – plurale di rom, nome di un'etnia
 Roma 40 – datum che definisce il sistema geodetico dell'Italia